Olaszország
Colleretto Castelnuovo, község Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében
Colleretto Giacosa, község Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében